Las siglas PAC puede designar:

Instituciones 
 Partido Acción Ciudadana de Costa Rica.
 Partido Anticorrupción de Honduras.
 Partido Acción Ciudadana de Nicaragua.
 Partido Alianza Ciudadana de Tlaxcala, México.
 Comité de acción política en Estados Unidos.

Personas 
 Pedro Aguirre Cerda, Presidente de Chile entre 1938 y 1941, conocido como "Don Tinto".
 Pablo Antonio Cuadra, poeta, ensayista, crítico de arte y de literatura, dramaturgo, artista gráfico e ideólogo nicaragüense.

Lugares 
 Pedro Aguirre Cerda comuna de la ciudad de Santiago, en Chile.
 Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert en Panamá, según su código IATA.

Miscelánea 
 Patrullas de Autodefensa Civil, fuerzas paramilitares desaparecidas de Guatemala.
 Política Agrícola Común de la Unión Europea.
 Proveedor Autorizado de Certificación del Servicio de Administración Tributaria.
 Controlador de Automatización Programable, tecnología de control y supervisión, evolución del PLC que mezcla técnicas del PLC, el PC y la microelectrónica.
 Presentation Abstraction Control, modelo arquitectónico.
 Tupac Shakur, conocido como 2Pac.
 Benjamin Satterley, luchador profesional conocido como PAC o Jungle Pac.
 Siglas de patrulla aérea de combate.

Siglas